Wałpusz steht für folgende Orte in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wałpusz (Ort), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1945: Waldpusch bei Ortelsburg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Wałpusz (See), See im Powiat Szczycieński, bis 1945: Waldpusch-See

Siehe auch:
 Wałpusza, Fluss, der in den Omulew mündet und dem See Wałpusz entspringt